Карл Глазенап:
 Глазенап, Карл Иванович (1745 — ок. 1802) — Волынский и Оренбургский гражданский губернатор, тайный советник.
 Глазенап, Карл Фридрих (1847—1915) — писатель, исследователь жизни и творчества немецкого композитора Рихарда Вагнера.